Detta är en lista över sjöar i Klippans kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Klippans kommun.

Lista

Klippans kommun
 Lista